Cirurgia
Operação (matemática) - operações fundamentais da álgebra.
Operação binária - conceito genérico de operação entre dois operandos.
Lista de operações da Polícia Federal do Brasil - lista de operações deflagradas pela PF brasileira.

Desambiguação